Dimethylbenzylamin ist der unvollständige Name mehrerer chemischen Verbindungen:
 N,N-Dimethylbenzylamin
 α,α-Benzyldimethylamin